Rafi – dawna izraelska partia polityczna,
 Rafi – izraelskie imię (zdrobnienie od Rafael)
 Rafi (Rafał Lochman, ur. 1976) – polski raper

Osoby noszące imię Rafi 
 Rafi Etan (ur. 1926) – izraelski polityk, były szef Mosadu
 Rafi Kohen – izraelscy piłkarze

Osoby noszące nazwisko Rafi 
 Mohammed Rafi (ur. 1982) – indyjski piłkarz